Beothuk Lake bezeichnet zwei Seen auf der Insel Neufundland, die im 21. Jahrhundert nach dem ausgestorbenen indigenen Volk der Beothuk umbenannt wurden:

 Beothuk Lake (Red Indian Lake), bis 2021 "Red Indian Lake" mit Abfluss über Exploits River
 Beothuk Lake (Red Indian Pond), bis 2014 "Red Indian Pond" oder "Red Indian Lake" mit Abfluss zum Pipers Hole River